Julio Alejandro (1906-1995), poète et scénariste espagnol ;
 Kevin Alejandro (né en 1976), acteur américain de télévision ;
 Ramón Alejandro (né en 1943), peintre et graveur d'origine cubaine.

 Alejandro, un single de la chanteuse américaine Lady Gaga,

 Manuel Álvarez-Beigbeder Pérez (1933-), compositeur espagnol.

Voir aussi 
 Île Alejandro Selkirk, la deuxième plus grande île de l'archipel Juan Fernández, au large du Chili